Георги Караискаки (, Георгиос Караискакис) е грък, участник в българското националноосвободително движение, опълченец-поборник, войвода от Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 
Роден е в 1832 година в град Одрин, който тогава е в Османската империя. Участва в Сръбско-турската война в 1876 година като доброволец в четата на Панайот Хитов.

На следната година по време на Руско-турската война (1877-1878) постъпва в Българското опълчение. Участва в боевете при Стара Загора, Шипка и Шейново. За проявена лична храброст е награден с орден.

През октомври 1878 година при избухването на Кресненско-Разложкото въстание е войвода на чета. Въстаническото ръководство го изпраща с четата си към Олимп, където е трябвало да установи контакт и да получи съдействието на местните гръцки чети и на тези, които преминавали от Гърция на север. През пролетта на 1879 година действа с чета в Битолско заедно със Стефан Николов.

След въстанието се оттегля в Свободна България, където умира.

Бележки 

Български революционери от Тракия
Четници в четата на Панайот Хитов
Български опълченци
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Гърци в Османската империя
Родени в Одрин
Доброволци в Сръбско-турската война (1876)
Българи от гръцки произход